Западный диалект — название диалекта в нескольких языках:

 Западный диалект башкирского языка
 Западный диалект казахского языка
 Западный диалект татарского языка